Лос Берендос има више значења:

 Лос Берендос (Ахумада), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Берендос (Фронтерас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику